

Селещина — село, Полтавський район Полтавська область
 Селещина — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці
 Селещина — лісовий заказник, Чернігівський район, Чернігівська область